MotoGP Италии было 6-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP 2008 года. Эта гонка прошла с 30 мая по 1 июня 2008 года на гоночной трассе Муджелло.

MotoGP

250cc

125cc 

Италия